Амитха́ша () — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Амитхаша» — муниципальное образование в Агинском районе.
 Амитхаша — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа, административный центр сельского поселения «Амитхаша».
 Амитхаша — река, приток р. Моготуй

См. также 
Восточная Амитхаша — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа, входит в состав сельского поселения «Амитхаша».